Лос Алварадо има више значења:

 Лос Алварадо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Алварадо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Алварадо (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Алварадо (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику